Il campionato di Serie A1 2015-2016 è il 79º campionato italiano di hockey su prato.

A qualificarsi per l'Euroleague è stata la squadra che ha vinto il campionato, ovvero l'.

Classifica

SG Amsicora è Campione d'Italia 2015/16.
CUS Cagliari e CH San Vito retrocedono in Sere A/2.
HT Bologna accede agli spareggi promozione/permanenza.

Verdetti
 : campione d'Italia.

Collegamenti esterni
 
 

Serie A1 (hockey su prato maschile)
Sport nel 2015
Sport nel 2016